A 2008-as US Open férfi páros versenyét a Bob Bryan, Mike Bryan duó nyerte a Lukáš Dlouhý és Lijendar Pedzs alkotta páros előtt.

Kiemeltek 

 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjic (Harmadik kör)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (Bajnokok)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (Második kör)
 Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (Harmadik kör)
 Jonas Bjorkman /  Kevin Ullyett (Második kör)
 Simon Aspelin /  Julian Knowle (Második kör)
 Lukáš Dlouhý /  Lijendar Pedzs (Döntősök)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski ''(Első kör)

 Paul Hanley /  Jordan Kerr ''(Első kör)
 Arnaud Clément /  Michaël Llodra ''(Első kör, visszaléptek)
 Martin Damm /  Pavel Vízner ''(Harmadik kör)
 Pablo Cuevas /  Luis Horna ''(Második kör)
 Jeff Coetzee /  Rogier Wassen ''(Első kör)
 Makszim Mirni /  Jamie Murray ''(Első kör)
 Marcelo Melo /  Andre Sa ''(Harmadik kör)
 Julien Benneteau /  Nicolas Mahut ''(Második kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

= =

Külső hivatkozások 
 Eredmények

F2